Łubnica – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Piątek 
 Łubnica – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Wielichowo
 Łubnica – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Gryfino
 Łubnica – gromada
 Łubnica – zlikwidowana wąskotorowa stacja kolejowa w Łubnicy, powiecie grodziskim, w województwie wielkopolskim

Zobacz też 
 Łubnica Łomżyńska